A palavra Alternativa deriva de opções, escolhas que podemos fazer sobre todas as coisas.   

 Sucessão de coisas reciprocamente exclusivas que se repetem com alternância.
 Conjunto de elementos culturais partilhados apenas por uma parte dos membros de uma sociedade.
 
 

Escolha - tomada de decisão entre duas ou mais opções.
Alternativa (tauromaquia) - a profissionalização do praticante.
TV Alternativa - emissora de televisão brasileira sediada em Paço do Lumiar, Maranhão.

Ver também 
 Alternativo
 Alternative

Desambiguação